ЦМИ:

Аббревиатура
 Центральный Московский ипподром — старейший ипподром в Европе.
 Центр молодёжных исследований — научно-исследовательское учреждение при Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ.

Топоним
 Цми (село) — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация).